Neiba peut désigner :
Neiba, la commune rurale du Burkina Faso
Neiba, la ville de la République dominicaine